Maserati Mexico () — легковой автомобиль класса  Гран Туризмо, выпускавшийся итальянской компанией Maserati с 1966 по 1972 год. По-настоящему четырёхместное купе было создано на укороченном шасси́ модели Quattroporte. Всего было изготовлено 482 автомобиля.

Описание 

После аварии один из повреждённых автомобилей 5000GT был возвращён на завод компании для ремонта. Здесь его полностью переделали, а полученный прототип продемонстрировали на Туринском автосалоне 1965 года на стенде фирмы , чей элегантный кузов он получил. Автомобиль вызвал восторг у публики и был куплен посетившим выставку президентом Мексики.

Последовавшая за этим серийная модель получила название Mexico и была впервые показана на Парижском автосалоне в 1966 году. Реально четырёхместный, а не с посадочной формулой , автомобиль имел укороченное шасси́ модели Quattroporte. На нём также была установлена дорожная версия спортивного V-образного восьмицилиндрового мотора от гоночного автомобиля . Спереди у модели применялась независимая пружинная подвеска на двух поперечных рычагах, сзади — мост на рессорах. Тормоза всех колёс были дисковыми.

Интересно, что в этом же году Джон Сёртис выиграл Гран-при Мексики за рулём Cooper-Maserati T81.

Примечания

Литература 
 

Mexico